Ранчо Нуево де Морелос има више значења:

 Ранчо Нуево де Морелос (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево де Морелос, Сегунда Сексион (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево де Морелос, Де Гвадалупе (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево де Морелос, Ел Саградо Коразон (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику